Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных команд 2013 проводился с 15 по 24 ноября 2012 года в городе Mount Royal (Квебек) на арене Town of Mount Royal Curling Club. Чемпионат проводился в 50-й раз, в 3-й раз в провинции Квебек и впервые в Mount Royal.

Впервые в формате розыгрыша чемпионата появилась стадия квалификации.

В чемпионате принимало участие 14 команд (состоящих из двух мужчин и двух женщин; микст; ), представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (3-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Онтарио (для команды, которую возглавлял скип Cory Heggestad, это была 1-я победа в чемпионате), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Новая Шотландия (скип Brent MacDougall). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Квебек (скип Mike Fournier).

Формат соревнований 
Розыгрыш чемпионата проводился в две стадии: квалификация и основной турнир.

Квалификация:
Четыре команды (провинций и территорий, сборные команды которых имеют наиболее низкие рейтинги в данном виде кёрлинга на дату начала чемпионата) не получают автоматической квалификации в основной турнир. В предварительном квалификационном соревновании они определяют две команды, которые проходят в основной турнир. На первой стадии они играют по олимпийской системе: полуфиналы и финал; победитель финала становится первой квалифицированной командой. Вторая команда определяется в розыгрыше по неполной олимпийской системе: сначала в полуфинале играют команды, проигравшие в полуфиналах первой стадии, а затем победитель полуфинала играет в финале с командой, проигравшей в финале первого этапа.

Основной турнир:
Турнир состоит из двух этапов — групповой этап и этап плей-офф. На групповом этапе все 12 команд в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг. Три лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по неполной олимпийской системе: сначала в полуфинале встречаются 2-я и 3-я команды, а затем победитель полуфинала в финале играет с 1-й командой; проигравший в полуфинале занимает общее 3-е место.

Время начала матчей указано по UTC-5.

Квалификация

Составы команд, участвующих в квалификации

Квалификационный этап 1 

15 ноября, 14:00

15 ноября, 19:00

Квалификационный этап 2 

15 ноября, 19:00

16 ноября, 14:00

Составы команд 

(источник: )

Групповой этап 

Турнирная таблица по окончании группового этапа

 команда, выходящая напрямую в финал плей-офф
 команды, выходящие в полуфинал плей-офф

Плей-офф

Полуфинал 
23 ноября, 19:30

Финал 
24 ноября, 14:00

Итоговая классификация

Награды 
 Команда всех звёзд (Sportsmanship Award)

По лучшим результатам качества бросков (в процентах) на стадии группового этапа (Round Robin) на каждой позиции определяется команда «всех звёзд».

 Приз самому ценному игроку (Most Valuable Player, MVP)

По результатам голосования арбитров-участников чемпионата () определяются два игрока — среди мужчин и среди женщин.
 Среди мужчин: Brent MacDougall ()
 Среди женщин: Stephanie Crocker ()

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата (в веб-архиве)

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2013
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2013
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных пар 2013

2012 год в кёрлинге 

Спорт в Канаде в 2012 году 

Чемпионаты Канады по кёрлингу среди смешанных команд
Спортивные соревнования в Квебеке
Ноябрь 2012 года